ЧЗМК

 Челябинский завод металлоконструкций
 Череповецкий завод металлоконструкций